Born That Way – film del 1936 diretto da Randall Faye
Born That Way – episodio del 1953 della serie tv Chevron Theatre
Born That Way – cortometraggio del 2009 diretto da Tony McNeal